El término OIJ, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

al Organismo de Investigación Judicial, una dependencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica;
al Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, un organismo intergubernamental.